Jana Burgundská, řečená Jana Kulhavá ( Jeanne de Bourgogne, Jeanne la Boiteuse; 1293/1294 – 12. září 1348/12. prosince 1348), byla jako první manželka krále Filipa VI. francouzskou královnou. Jana vládla jako regentka v letech 1340, 1345–1346 a 1347, kdy byl její manžel na vojenských taženích během stoleté války.

Život 
Narodila se jako dcera burgundského vévody Roberta II. a francouzské princezny Anežky, dcery krále Ludvíka IX. Roku 1313 se ve Fontainebleau Jana provdala za Filipa, syna Karla I. z Valois, bratra a strýce francouzských králů. Stala se tak hraběnkou z Maine, Valois a Anjou. Roku 1328 se Filip po smrti panovníka Karla IV. stal regentem Francie a Navarry a 1. dubna 1328 byl zvolen prvním králem z dynastie Valois. Slavnostní korunovace proběhla v Remeši na svátek Nejsvětější Trojice 29. května 1328.

Jana zemřela po řadě porodů v září či v prosinci roku 1348 pravděpodobně na mor, tělo bylo pohřbeno v Saint-Denis a srdce v Cîteaux. Dva synové se dožili dospělosti. Ovdovělý Filip se oženil necelého půl roku po její smrti s mladičkou Blankou Navarskou.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  www.mittelalter-genealogie.de
  Modlící se Filip VI., Jan II. a Jana Burgundská (sochy z kláštera Jumiéges)

Burgundové
Francouzští regenti
Francouzské královny
Hraběnky z Anjou
Hraběnky z Maine
Oběti moru 14. století
Úmrtí v Paříži
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození ve 13. století
Úmrtí v roce 1348
Narození 24. června
Úmrtí 12. září
Ženy